Simfonia núm. 2 (Asrael), simfonia composta per Josef Suk.
 Simfonia núm. 2 (Beethoven), en re major opus 36 de Ludwig van Beethoven, composta a Viena entre 1801 i 1802.
 Simfonia núm. 2 (Borodín), simfonia composta per Aleksandr Borodín (1869 - 1875).
 Simfonia núm. 2 (Brahms), en re, Op. 73, de Johannes Brahms (1877).
 Simfonia núm. 2 (Bruckner), en do major (A 93), d'Anton Bruckner composta principalment a Viena a partir de 1871.
 Simfonia núm. 2 (Dvořák), en si bemoll major (B.12; opus 4) d'Antonín Dvořák.
 Simfonia núm. 2 (Elgar), en mi bemoll major, Op 63, d'Edward Elgar segona i última de les simfonies que va compondre.
 Simfonia núm. 2 (Mahler), en do menor, simfonia del compositor austríac Gustav Mahler, coneguda com a Auferstehung.
 Simfonia núm. 2 (Mendelssohn), op. 52, coneguda també com a Lobgesang (Cant de lloança), simfonia-cantata composta entre 1838 i 1840 per Felix Mendelssohn.
 Simfonia núm. 2 (Prokófiev), en re menor, opus 40 de Serguei Prokófiev (1924).
 Simfonia núm. 2 (Rakhmàninov), Op. 27 de Serguei Rakhmàninov composta entre 1906 i 1907.
 Simfonia núm. 2 (Txaikovski) (en do menor), Op. 17, de Piotr Ilitx Txaikovski, coneguda com a Petita Rússia (1872).
 Simfonia núm. 2 (Vaughan Williams), composta per Ralph Vaughan Williams consta de quatre moviments i estrenada el 1913.